

Sigle 
IOP – I/O in informatica, piccole CPU deputate al controllo degli I/O channel.

Società e istituti 
 IOP – Institute of Physics di Londra

Codici 
 IOP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ioma (Papua Nuova Guinea)